Sezona Svjetskog skijaškog kupa 2006. godine počela je 22. listopada 2005. u austrijskom Söldenu, a završila je 19. ožujka 2006. godine u švedskom Åreu. 

Skijaši su odvozili 36 utrka (9 spustova, 6 super-veleslaloma, 8 veleslaloma, 10 slaloma i 3 kombinacije). Najviše bodova (1410) osvojio je Austrijanac Benjamin Raich.

Skijašice su također odvozile 36 utrka (8 spustova i super-veleslaloma, 9 veleslaloma i slaloma i 2 kombinacije). Najuspješnija je bila Hrvatica Janica Kostelić s 1970 bodova, što je rekord u Svjetskom kupu.

Skijaši

Spust

Super-veleslalom

Veleslalom

Slalom

Skijašice

Spust

Super-veleslalom

Veleslalom

Slalom

Nacije 

2006
Međunarodna natjecanja u alpskom skijanju u Austriji‎
Međunarodna natjecanja u alpskom skijanju u Švedskoj